Даниэль Томас-Додд (, ) — ямайская легкоатлетка. Специализируется в толкании ядра. Вице-чемпионка мира 2019 года, чемпионка Панамериканских игр 2019 года, участница летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Карьера 
На чемпионате мира в Пекине в 2015 году, в секторе для толкание ядра она заняла итоговое 22-е место отправив снаряд на отметку 16,62 метра. 

На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, она принимала участие в соревнованиях, не квалифицировалась в финал и заняла 25-е место с результатом 16,99 метра.

В Лондоне на мировом чемпионате в 2017 году, она заняла итоговое четвёртое место метнув снаряд на 18,91 метра. 

В 2019 году на панамериканских играх в Лиме, она стала чемпионкой в секторе для толкания ядра, отправив снаряд на 19,55 метра.

На предолимпийском чемпионате мира, который состоялся в Дохе, ямайская атлетка выполнила лучшую попытку на 19,47 метров и стала второй, уступив Гун Лицзяо.

Примечания

Ссылки 
 
  

Толкатели ядра Ямайки
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике